Asterix e i Britanni (Astérix chez les Bretons) – storia a fumetti della serie Asterix del 1966
 Asterix e la pozione magica (Astérix chez les Bretons) – film di animazione del 1986